Клист () — река в графстве Девон, Юго-Западная Англия. Длина реки — 25,1 км.

Течение 
Исток находится близ деревни Клист-Уильям, что недалеко от города . Название реки происходит от древнеанглийского слова, означавшего чистый поток.

Впадает в эстуарий реки Экс у болота , к югу от порта  близ Эксетера. Прилив проходит от устья реки Эксе до Ньюкорт-Бартона. На северной стороне реки, к западу от железнодорожной линии Эксмут, находится заповедник .

Геологические исследования показывают, что в плейстоцене Клист «перехватил» верховья соседей реки Оттер.

Флора и фауна 
Исследования фауны реки в 1994 году определили, что там обитают: бычок, елец, угорь, гольян, усатый голец, колюшка, кефаль, камбала и форель у притока реки. Среди растений произрастает Стрелолист обыкновенный и Сусак зонтичный также черви паразиты .

История 
В 2008 году специалистами были высказаны опасения о чистоте воды в реке.

В 2011 году началось строительство нового пешеходного моста, пересекающего реку в районе Клайст, . Мост был открыт в ноябре 2013 года.

Примечания 

Притоки Экса
Реки Англии